

Opere

Pubblicazioni in lingua turca 
 1966: Türk Metriği
 1970: Prototürkçe Yazıtlar
 1978: Altı Yarıq Tigin (182)
 1983: ProtoTürkçeden Bugünkü Kürtçeye
 1983: Urgun-Selene Yazıtları için Kabul Olunan Tarih Tespitlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
 1985: Anadolu Prototürkleri
 1990: Prototürk Bilginlerine Göre Astrofizik
 1991: Bolbollar
 1993: Prototürkçe Yazıtlar Hakkında Konferans
 1993: Yazı İşretleri
 1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
 1994: Alfabetik Yazı Başlangıcı
 1992: Tatarcanın Türk Alfabesi İle Yazılması (12)
 1995: Side Bitigtaşları
 1995: Öztürkçe "-sal" eki
 1996: Preportekiz Bitigtaşları
 1996: Barış Yolunda Eğitim
 1997: Bugünkü Avrupa Dillerinde Prototürkçe İzleri
 1996: Fiillerin İsim Ve Mastar Halleri İle Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil Alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri
 1998: Dinlerin Gelişimi, Erken Türk Dininden Doğan Dinler, Side, Pre-portegiz, Glozel, Pre-Mısır, Etrüsk, Protpgrek ve Hinduizm, Tevrat, İncil, İslam
 1998: Etrüskler, Tarihleri, Yazıları ve Dilleri
 1999: Türk Takvimi
 1999: Erken Türk Devletleri ve Türük Bil
 2000: Sölgentaş Mağarası
 2000: Bilge Atun Uquq: Türük Bilge Qağan Nine Bitig
 2000: Moğulstandaki Kısa Yazıtlar
 2000: Hiyeroglifler
 2000: Avrupa, Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır Hiyeroglifleri
 2001: Makaleler
 2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları

Pubblicazioni in lingua inglese 
 1986: Univerzum bir çerçeve gibi Statik bir sistemidir?
 1992: Anadoludan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB-ÖG ve UW-ON yazıtları
 1992: Prototürk Bilginlere göre Kozmik invariansların Manipülasyonu
 1996: Fiillerin İsim ve Mastar Halleri ile Sıfat-Fiil ve Zarf-Fiil alanlarında Bugünkü Avrupa Dillerinde Etrüskçe İzleri
 2000: Avrupa, Sibir ve Orta Asyadaki En Eski Yazıtlara Dayanılarak Deşifre Edilen Pra-Mısır eserleri
 2002: Eski Türk Bilginlerine göre Fizik ve Astrofizik Bilimi [The Science of Physics and Astrophysics According Old Tukish Scholars]
 2003: Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları
 2003: Erken Türklerin Anadolu Yazıtları

Pubblicazioni in lingua tedesca 
 1968: Hiperstatik Sistemlerin Eşdeğer Yükler ile Hesabı
 1973: Proto-Grekçe Yazıtların Deşifre Edilmesi
 1993: Alfabetik Yazı Başlangıcı ve Glozel Yazıtları
 1993: Prototürkçe Gramer
 1996: Pro-Portekiz Yazıtları
 1996: Türlü Dillerde Proto-Türkçe İzleri
 1997: Etrüsk Yazıtları

Collegamenti esterni 
 

Pseudoscienza
Storici turchi